Si vive solo due volte (You Only Live Twice) – romanzo di Ian Fleming del 1964
 Agente 007 - Si vive solo due volte (You Only Live Twice) – film del 1967 diretto da Lewis Gilbert, tratto dal romanzo
 You Only Live Twice – album dei Pain del 2011

Pagine correlate 
 You Only Live Once